Le championnat d'Espagne de water-polo féminin,
 et le championnat d'Espagne de water-polo masculin.

Voir aussi 
 
 Water-polo en Espagne